Тракийско светилище може да се отнася за различни естествени природни забележителности, върху които траките са оставили следи, превръщайки ги в места за поклонение като:

 Тракийско светилище при село Татул
 Тракийско светилище „Беланташ“
 Тракийско светилище „Орлови скали“ до Ардино
 Тракийско светилище „Камъка“ до Малко Търново
 Тракийско светилище „Глухите камъни“ до Малко Градище, Хасковско
 Тракийско светилище „Баджалията“ до Стрелково, Силистренско

Вижте също 
 Тракийски култов комплекс